Франсиско Феррейра де Агияр (; , Араша — , Сан-Висенти), более известный под именем Формига () — бразильский футболист и футбольный тренер. Выступал за «Крузейро», «Сантос» и «Палмейрас». Шестикратный чемпион штата Сан-Паулу. За сборную Бразилии провел 13 матчей. После окончания карьеры футболиста, был успешным тренером, тренировал «Сантос», Сан-Паулу, Коринтианс и другие клубы. Успешно успешно работал в детской школе «Сантоса», в частности, именно Формига открыл Бразилии юного футболиста Робиньо.

Скончался 22 мая 2012 года в результате сердечного приступа.

Достижения

Как игрок 
 Чемпион штата Сан-Паулу: 1955, 1956, 1959, 1960, 1961, 1962
 Обладатель Кубка О’Хиггинса: 1955, 1959
 Обладатель Кубка Освалдо Круза: 1955, 1956
 Обладатель Кубка Атлантики: 1956
 Обладатель Кубка Либертадорес: 1962
 Обладатель Межконтинентального Кубка: 1962

Примечания

Ссылки 
 Профиль на самбафут
 Профиль на santos.globo.com

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Крузейро»
Игроки ФК «Сантос»
Игроки ФК «Палмейрас»
Футбольные тренеры Бразилии
Тренеры ФК «Сантос»
Тренеры ФК «Сан-Паулу»
Тренеры ФК «Коринтианс»
Тренеры ФК «Крузейро»
Тренеры ФК «Португеза Деспортос»
Тренеры ФК «Гояс»
Тренеры ФК «Санту-Андре»
Тренеры ФК «Текос»
Тренеры ФК «Америка Минейро»
Тренеры ФК «Гремио Катандувенсе»
Тренеры ФК «Палестра» Сан-Бернарду-ду-Кампу
Тренеры ФК «Оита Тринита»